Joseph Wauters, homme politique belge.
 Joseph Wauters, cycliste belge.